Николай Тютчев:
 Тютчев, Николай Андреевич (1738—1797) — русский дворянин, инженер, дед поэта Ф. И. Тютчева.
 Тютчев, Николай Иванович (1876—1949) — основатель и первый директор музея-усадьбы Мураново, внук поэта Фёдора Тютчева.
 Тютчев, Николай Сергеевич (1856—1924) — русский революционер.